Siheung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Siheung-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, 
 Siheung-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,